LVN steht für:
 LVN Pictures, philippinisches Filmstudio
 Leichtathletik-Verband Nordrhein, deutscher Landes-Leichtathletikverband
 Airlake Airport (FAA-Code), Flughafen von Lakeville (Minnesota), Dakota County, Minnesota

Abkürzung